Antikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1906-1960), homme politique finlandais
Sanna Antikainen (né en 1988), femme politique finlandaise
 (1898-1941), officier militaire communiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois